Симсир () — село в Хасавюртовском районе Дагестана Россия. Входит в состав Османюртовского сельсовета.

География 
Расположено на левом берегу реки Ярык-су и к северу от районного центра города Хасавюрт.

Ближайшие сёла: на северо-востоке — Кандаураул, на северо-западе — Аджимажагатюрт, на юго-западе — Османюрт, на западе — Баташюрт.

История 
Основано в 1877 г.
По данным на 1890 г. хутор Симсир Баташ-Юртовского сельского общества располагался на арендной земле Даутова, в год вносилась плата 500 р. Хутор состоял из 26 дворов, жители которых не принадлежали сельскому обществу. В этническом отношении преобладали чеченцы. В 1899 г переселенцами малороссами из Екатеринославской губернии был основан новый населенный пункт. В 1907 г. он состоял из 28 хозяйств, в которых проживало 106 человек. Жителями было куплено 588 десятин земли.

22 ноября 1928 года 4 сессией ЦИК ДАССР 6 созыва принимается новый проект районирования республики. На его основе было принято постановление о разукрупнении округов и районов и образовании 26 кантонов и 2 подкантонов. Хасавюртовский кантон был образован на части территории бывшего Хасавюртовского округа, переданного в состав ДАССР из Терской области в 1921 году. По новому районированию кантон состоял из 18 сельских советов, в том числе и Баташюртовский: Баташюрт, Аджи-Мадж-юрт, Баташево, Евгениевка, Османюрт, Османюрт-отар, Сим-Сыр, Узлуяновка, Хамавюрт.

Население 

 Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Примечания 

Населённые пункты Хасавюртовского района